Termostat akwarystyczny – urządzenie służące w akwarystyce do utrzymywania zadanej temperatury wody w akwarium, występuje jako oddzielne urządzenie lub jako termostat zintegrowany z grzałką.

Akcesoria akwarystyczne